Cabezas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Cabezas Aristizábal CM (* 1943), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Villavicencio
 Álvaro Domínguez Cabezas (* 1981), kolumbianischer Fußballspieler, siehe Álvaro Domínguez (Fußballspieler, 1981)
 Antonio Rivera Cabezas (1785–1851), guatemaltekischer Politiker
 Bryan Cabezas (* 1997), ecuadorianischer Fußballspieler
 Carlos Cabezas (* 1980), spanischer Basketballspieler
 Carlos Alfredo Cabezas Mendoza (* 1966), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Guayana
 José Luis Cabezas (1961–1997), argentinischer Fotograf und Reporter
 Omar Cabezas (* 1950), nicaraguanischer Autor, Revolutionär und Politiker
 Valeria Cabezas (* 2001), kolumbianische Hürdenläuferin

Cabezas ist der Name folgender Ortschaften:
 Cabezas (Cordillera), Ortschaft in der Provinz Cordillera in Bolivien

Siehe auch:
 Cabezas-Syndrom